„Prometheus: The Discipline of Fire & Demise“ е четвърти и последен студиен албум на блек метъл групата Emperor. Отличава се с повече прогресивен звук.

През 2001 г. е номиниран за норвежката грами награда за най-добър албум.

Състав 
 Исан – вокали, китара, бас, синтезатор
 Самот – китара
 Трим – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 2001 година